

Persone
Alessia Fadda (1979) – calciatrice ed ex giocatrice di calcio a 5 italiana
Carlo Fadda (1853-1931) – giurista italiano
Fausto Fadda (1941) – politico italiano
Fiammetta Fadda (1941) – giornalista enogastronomica e personaggio televisivo italiana
Juanninu Fadda, propr.  Giovanni Antonio Fadda (1892-1981) – poeta italiano
Pietro Fadda (1913-1991) – politico italiano
Paolo Fadda (1950) – politico italiano
Stanislao Fadda (1846-1912) – ingegnere italiano

Altro
Palazzo Fadda-Tonini – edificio di Cagliari
Processo Fadda – storico processo italiano